Timofejew-Ressowski ist der Familienname folgender Personen:
 Helena Alexandrowna Timofejew-Ressowski (1898–1973), sowjetische Genetikerin
 Nikolai Wladimirowitsch Timofejew-Ressowski (1900–1981), sowjetischer Genetiker

Siehe auch:
 (3238) Timresovia, Asteroid des mittleren Hauptgürtels